The Runner, film américain d'Austin Stark sorti en 2015 ;
 The Runner, film américain de Michelle Danner sorti en 2021.